Bronson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bronson Township (Michigan)
 Bronson Township (Ohio)